Starmaker (televisieprogramma), een Nederlands talentenjachtprogramma, uitgezonden in 2001 op de televisiezender Yorin, waarin een groep geselecteerde jongeren tot een band werd gevormd
 Starmaker (nummer), een nummer uit 1982 van The Kids From Fame, een groep acteurs uit de televisieserie Fame
 P. Diddy's Starmaker, een Amerikaans talentenjachtprogramma, uitgezonden door MTV in 2009
 Star Maker, een sciencefictionboek uit 1937 van de Britse schrijver Olaf Stapledon